James Ferguson (dominee) (1621–1667), Schots dominee
James Ferguson (majoor-generaal) ( - 1705), Schots majoor-generaal
James Ferguson (Schots astronoom), Schots astronoom en instrumentenmaker
James Ferguson (Schots politicus) (1735–1820), Schots politicus
James Ferguson (Amerikaans astronoom) (1797–1867)
James Frederic Ferguson (1807–1855), Iers antiquair
James E. Ferguson (1871–1944), gouverneur van Texas
James Ferguson (generaal) (1913–2000), generaal van de U.S. Air Force 
James Ferguson (Canadees politicus) (1925)
Jimmy Ferguson (1940–1997), Iers-Canadees musicus.
James Ferguson (waterpolo) (1949), Amerikaans waterpoloër.
James Ferguson (antropoloog), Amerikaans antropoloog

Zie ook
James Fergusson